Il doppio del torneo di tennis Republican Girls 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen che hanno battuto in finale Nigina Abduraimova e Ksenia Palkina 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Julija Bejhel'zymer /  Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Anastasia Grymalska /  Evgenija Paškova (semifinali)

 Teodora Mirčić /  Ana Vrljić (primo turno)
 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Republican Girls 2012